Rickson ist der Familienname folgender Peronen:

 Ian Rickson (* 1963), britischer Theaterregisseur
 Joseph Rickson (1880–1958), US-amerikanischer Filmschauspieler